El término Encélado puede hacer referencia a:

 En la mitología griega, Encélado era uno de los Gigantes.
 En astronomía, Encélado es un satélite natural del planeta Saturno.